L'Arc d'Arcadius, Honorius et Théodose à Rome ;
 L'Arc de Gratien, Valentinien et Théodose à Rome.